Группа 2 отборочного турнира чемпионата Европы 2017 состоит из пяти команд: Испании, Португалии, Финляндии, Ирландии и Черногории. Жеребьёвка турнира состоялась 20 апреля 2015 года.

Команды сыграли между собой двухкруговой турнир, победитель которого напрямую вышел в финальную стадию чемпионата Европы. Команда занявшая второе место в зависимости от показателей либо выходит в финальный турнир, либо квалифицируется в раунд плей-офф.

Итоговая таблица

Результаты

Бомбардиры 

8 мячей

  Вероника Бокете

6 мячей

  Соня Бермудес

  Клаудиа Нету

5 мячей

  Айне О’Горман

  Стефани Роч

  Викки Лосада

4 мяча

  Алексия Путельяс
  Аманда Сампедро

  Дженнифер Эрмосо

  Эдита Фернандеш

3 мяча

  Луиза Куинн
  Виргиния Торресилья

  Эмми Аланен

  Линда Сяллстрём

2 мяча

  Ирен Паредес
  Долорес Силва

  Дженни Даниэльссон

  Наталия Куйкка

1 мяч

  Меган Коннолли
  Руэша Литтлджон
  Дениз О’Салливан
  Фиона О’Салливан
  Марта Корредера
  Марта Торрехон

  Ана Боргеш
  Кароле Кошта
  Каролина Мендеш
  Риа Ёлинг
  Эмма Койвисто
  Майя Саари

  Санна Сааринен
  Санни Франсси
  Нора Херум
  Сладана Булатович
  Армиса Куч

1 автогол

  Софи Перри

  Татьяна Джуркович

Примечания

Ссылки 
 Положение команд 

Чемпионат Европы по футболу среди женщин 2017